Даждь (содружество)
 Даждь (рок-группа)

См. также Даждьбог